Universiteit van Salerno (UNISA), Italiaanse universiteit
Universiteit van Santo Amaro (UNISA), Braziliaanse universiteit
Universiteit van Zuid-Afrika (UNISA), universiteit in Zuid-Afrika
Universiteit van Zuid-Australië (UniSA), universiteit in Australië
Team UniSA-Australia, Australische wielerploeg gesponsord door de universiteit